Camilo Romero, puede hacer referencia a:
Camilo Romero: (n. 30 de marzo de 1970) exfutbolista mexicano.
Camilo Romero: (n. 17 de julio de 1976) periodista y político colombiano.